Aires steht für:

 den ehemaligen Namen der kolumbianischen Fluglinie LATAM Airlines Colombia
 den ehemaligen japanischen Kamerahersteller Aires

Aires ist der Familienname folgender Personen:
 Allyson Aires dos Santos (Allyson; * 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Lorena Aires (* 1995), uruguayische Leichtathletin
 Matias Aires Ramos da Silva de Eça (1705–1763), brasilianischer Philosoph und Schriftsteller

Siehe auch:
 Ayres